Faralla ist der Nachname folgender Personen:
 Lillian Faralla (1924–2019), US-amerikanische Baseballspielerin
 Richard Faralla (1916–1996), US-amerikanischer Maler und Bildhauer